Иван Анастасов (Тасев) Миладинов e български учител, преводач и общественик, деец на македонската емиграция в България.

Биография 
Роден e в 1867 година в Струга, в семейството на Анастас Миладинов от големия род Миладинови. След Освобождението на Княжество България, семейството на баща му емигрира във Видин. Завършва немска филология и дълги години учителства във Видин, в Търговище и в Търговската гимназия в София. 

В 1922 година Миладинов е пръв председател на новооснованото Стружко благотворително братство.

Миладинов е автор на немско-български речник и граматика, ръководство, христоматия, разговорник и прочие, общо 12 труда има и десетки преводи от различни езици. В 1931 година издава и „Исторически албум на гр. Струга“. За да печата трудовете си, основава печатница „Братя Миладинови“, поддържана от тримата му сина Асен, Васил и Кирил. Печатницата е средище на нелегални комунистически дейци. В нея са централите и са печатани леви издания, както и част от трудовете на комунистическия философ Тодор Павлов.

Иван Миладинов умира в 1942 година.

Родословие

Бележки 

Иван
Български общественици от Македония
Дейци на Македонските братства
Български учители
Български лексикографи
Български преводачи
Български имигранти от Македония във Видин
Български имигранти от Македония в София
Родени в Струга
Починали в София